Гу́ково — топоним.

Белоруссия 
 Гуково — деревня в Ляховичском районе Брестской области.

Россия 
 Гуково — город областного подчинения в Ростовской области.
 Гуково — железнодорожная станция в городе Гуково.
 Гуково — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.

Украина 
 Гуково — село в Шосткинском районе Сумской области.

См. также 
 Гуков
 Гуковский